Jméno Izumo označuje vícero věcí:

 Izumo (Šimane) – japonské město v prefektuře Šimane
 provincie Izumo – bývalá japonská provincie
 svatyně Izumo – šintoistická svatyně v Japonsku
 Izumo (1898) – japonský obrněný křižník stejnojmenné třídy
 Izumo (2013) – japonský vrtulníkový torpédoborec stejnojmenné třídy